Mužská čtyřhra Gerry Weber Open 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže halleského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic.

Druhý ročník v řadě se do závěrečného boje o titul probojovaly stejné dvojice. Vítězem se opět stal nejvýše nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, kteří ve finále za 87 minut zdolali německou bratrskou dvojici Alexandra a Mischy Zverevových po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali jubilejní desátou společnou trofej. Kubot vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo třicáté takové turnajové vítězství. Na Halle Open se tak po Klaasenovi s Ramem stali druhou dvojicí, jíž se podařilo titul obhájit.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018